Штеффі Граф була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Лорі Макніл, перервавши серію Граф із 31 підряд потрапляння до чвертьфіналів турнірів Великого шолома, яка розпочалась на Відкритому чемпіонаті США 1985. Також уперше за Відкриту еру чинна чемпіонка турніру Великого шолома вибула в першому колі. Наступного разу це відбудеться на Відкритому чемпіонаті Австралії 2003.

Кончіта Мартінес виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 6–4, 3–6, 6–3. Для Мартінес це був єдиний титул турнірів Великого шолома, а для Навратілової - остання участь у фіналі одного з них. У віці 37 років 8 місяців і 14 днів Навратілова стала найстаршою гравчинею, якій це вдалось. А її 12-та поява у фіналі Вімблдону - рекордом Відкритої ери.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (1 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (4 коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Кіміко Дате (3 коло)
  Марі П'єрс (знялася)
  Наташа Звєрєва (1 коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (4 коло)
  Мері Джо Фернандес (3 коло)
  Анке Губер (2 коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (4 коло)
  Забіне Гак (1 коло)
  Магдалена Малеєва (2 коло)
  Гелена Сукова (4 коло)

Марі П'єрс знялась через особисті причини. She was replaced in the draw by the highest-ranked non-seeded player Гелена Сукова, who became the #17 seed.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1994 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір